Pleiskopf heißen folgende geographische Objekte:

 Pleiskopf (Lechtaler Alpen), 2560 m, bei Imst, Nordtirol
 Pleiskopf (Ötztaler Alpen), 2460 m, bei Tösens, Nordtirol